Real Republicans FC ist der Name folgender Fußballvereine:

 Real Republicans FC (Ghana), ein bis in die 1960er Jahre bestehender Klub aus der ghanaischen Hauptstadt Accra
 Real Republicans FC (Sierra Leone), ein vor allem in den 1980er Jahren erfolgreicher Klub aus der sierra-leonischen Hauptstadt Freetown